

Арні () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Арні () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Арні — громада в кантоні Берн
 Арні — громада в кантоні Ааргау

Інше 
Арні (буйвіл)